Асабичи има више значења:

 Асабичи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Асабичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику